Tolansky bezeichnet:

 Samuel Tolansky (1907–1973), britischer Physiker
 Tolansky (Mondkrater), benannt nach Samuel Tolansky
 Tolansky-Verfahren, Verfahren zur Schichtdickenmessung